Maczuga 
 Jan Kęsik, ps. Maczuga, (20 stycznia 1918 - 9 lipca 1943) – żołnierz Batalionów Chłopskich
 Jan Kęsik (ur. 1957 r.) – polski historyk.